Николай Степанович Гаев () — советский и казахстанский художник-график. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1963), Народный художник Казахской ССР (1980). Член Союза художников СССР и Союза художников Казахстана (с 1959). Участник в Великой Отечественной войны, гвардии капитан.

Биография 
Родился 26 июля 1921 года в д. Медвежье Медвежьевского (Новозаворинского) сельсовета Чинеевской волости Курганского уезда Челябинского районного Управления на правах губернского органа, подчинённого Революционному Совету 1-й Армии Труда РСФСР. Ныне деревня упразднена, территория находится в Чинеевском сельсовете  Курганской области.

В июне 1941 года окончил с отличием Свердловское художественное училище. В ноябре 1941 года был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на учёбу в Черкасское пехотное училище (которое к тому времени было эвакуировано с Украины в Свердловск). Окончил училище в июне 1942 года и в звании лейтенанта направлен на Калининский фронт в 64-й гвардейский стрелковый полк 21-й гвардейской стрелковой дивизии 39-ой армии. Принимал участие в Великой Отечественной войне. 6 июля 1942 года 39-я армия попала в окружение. После выхода из окружения из пулемётной роты Н. С. Гаева осталось всего четыре человека, остатки дивизии были направлены на переформирование в Загорск, затем 21 дивизия была направлена в район Звенигорода и снова на Калининский фронт. В ноябре 1942 года в составе 3-ей ударной армии участвовал в боях за освобождение Великих Лук. Н. С. Гаев был сначала на должности командира пулемётного взвода, затем командира пулемётной роты, адъютанта командира полка и командира стрелковой роты.

В июле 1943 года вступил в ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

5 сентября 1943 года под Птахинской высотой (ныне Великолукский район Псковской области) командовал разведкой боем. При отходе после выполнения боевого задания был тяжело ранен в живот осколком разорвавшейся мины и отправлен на излечении в ЭГ № 3076 в г. Иваново. После выздоровления был уволен в запас как инвалид III группы и уехал к родителям в Курганскую область.

В январе 1945 года был вновь призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии и направлен в г. Свердловск на Уральские курсы усовершенствования офицеров пехоты преподавателем тактики.

В 1946 году переехал в Алма-Ату, работал на киностудии «Казахфильм».

В 1947 г. художник был приглашён в издательство «Казучпедгиз», где иллюстрировал учебники, буквари и детские книги.

С 1955 по 1962 г. работал главным художественным редактором в издательстве художественной литературы «Казгослитиздат» (ныне «Жазушы»).

С 1959 года член Союза художников СССР. С 1962 по 1965 год — председатель правления Союза художников Казахстана, с 1964 по 1972 год — заместитель председателя; с 1970 года председатель секции графики.

Работал в области эстампа, книжной графики в технике линогравюры, офорта, станкового рисунка (уголь, пастель, графитный карандаш и другие). Автор графических серий, посвящённых героическому прошлому Казахстана, трудовой героике современности: серии «Целина» (1962), «Люди, будьте бдительны!» (1964—1985), линогравюра; триптих «Целина» (1979), серия «Рождение республики» (1980—84), цветной офорт; портреты героев Великой Отечественной войны (М. Ж. Маметова, И. В. Панфилов и других), ал-Фараби, Абилхаира, Кенесары, Абая, М. Ауэзова и других. В своём творчестве бывший фронтовик часто обращался к военной теме серии линогравюр «Люди, будьте бдительны!» (1960), «Мы были рядом» (1980), триптих «Баллада о панфиловцах» (1985).

Работы Гаева экспонировались на многочисленных республиканских и зарубежных художественных выставках. Его произведения хранятся в Третьяковской галерее (Москва), Музее искусств народов Востока (г. Москва), Музее искусств в Милане (Италия), Государственном музее искусств Казахстана им. А. Кастеева.

Николай Степанович Гаев умер 17 декабря 2001 года в городе Алма-Ате Республики Казахстан.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны I степени, 23 декабря 1985
 Орден Отечественной войны II степени, 29 июня 1945 года
 Медаль «За трудовое отличие», 1959 год
 Медаль «За трудовую доблесть», 1976 год
 Заслуженный деятель искусств Казахской ССР, 1963 год
 Народный художник Казахской ССР, 1980 год

Примечания

Литература 
 

Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Графики СССР
Графики Казахстана
Выпускники Свердловского художественного училища
Народные художники Казахской ССР
Члены Союза художников Казахской ССР
Члены Союза художников СССР